Rosa López García és una actriu de veu valenciana que ha participat en nombrosos treballs de doblatge d'anime i pel·lícules, tant en valencià com en castellà. Rosa López va començar a treballar al món del doblatge l'any 1994. Molts dels seus papers han estat en dibuixos per a canal 9 i punt Dos. També va cantar els openings i els endings d'animes com ara Detectiu Conan, Sakura, la caçadora de cartes, Hello Kitty, Rocket Kidz, etc.

Papers destacats 
 El Dr. Slump (1993-1996), Akane Kimidori.
 Annie Hall (1994), paper menor.
 Sakura, la caçadora de cartes (2006-2007), Sakura Kinomoto.
 Detectiu Conan (2010-2011), Ran Mouri.
 Akira (2011), Kiyoko (n. 25).
 Musculman (2011-2012), Keiko.

Referències 

Actors de doblatge valencians
Actors suïssos
Artistes ginebrins